Hapag-Lloyd AG — транснациональная немецкая транспортная компания. Она состоит из линии по доставке грузовых контейнеров Hapag-Lloyd AG. Контейнерное транспортное подразделение Hapag-Lloyd AG в настоящее время является пятым по величине контейнерным перевозчиком в мире по вместимости судов.

Компания была основана в 1970 году в результате слияния двух немецких транспортных / судоходных компаний: Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft,  (), которая была основана в 1847 году, и Norddeutscher Lloyd,  (, ), которая была образована в 1856 году.

С момента своего создания Hapag-Lloyd была продана многим организациям, а также подверглась многочисленным слияниям с другими компаниями. Например, приобретение контрольного пакета акций Hapag-Lloyd компанией TUI AG (Ганновер) в 1998 году, после чего она стала её дочерней компанией. В , а затем в 2012 годах последовали главные события: TUI продаёт контрольный пакет акций Hapag-Lloyd различным частным инвесторам в Гамбурге. Другие важные события в истории Hapag-Lloyd включают в себя приобретение канадской компании CP Ships в 2005 году, а также слияние Hapag-Lloyd с чилийской компанией Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) в 2014 году, а затем с United Arab Shipping Company (UASC) в 2017 году.

В настоящее время акции компании принадлежат нескольким государственным и частным инвесторам, крупнейший пакет акций которых контролируется CSAV.

Примечания 

Транспортные компании Германии